Феда́к — українське прізвище.

 Федак Василь (1909–2005) — український церковний діяч, митрополит Вінніпегу та всієї Канади.
 Федак Василь Васильович (1911–1991) — чехословацький футболіст, радянський футбольний тренер, спортивний новинар і діяч.
 Федак Володимир (1914—1943) — крайовий провідник ОУН Великонімеччини у 1943.
 Федак Оттон (1906 — ?) — архітектор.
 Федак Світлана Іванівна — керівник апарату Київського районного суду міста Одеси, заслужений юрист України.
 Федак Степан (1861–1937) — український громадський діяч, адвокат.
 Федак Шарі (1879 — 1955) — угорська актриса і співачка.
 Федак Юліана Леонідівна (1983) — українська професійна тенісистка.

Див. також 
 Федак-Смок Степан (1901–1945) — український революційний діяч, син Степана Федака.
 Федак-Шепарович Олена (1894–1982) — українська жіноча та громадська діячка, журналістка, дочка Степана Федака.

Примітки 

Українські прізвища